Francesc Subirà Grau (Reus 1841 - Tarragona 1891) Diplomàtic.
 Francesc Subirà Parera (Reus 1798 - 1881) Militar i polític.
 Francesc Subirà i Rocamora (Vic 1927 - ) Metge i polític.
 Francesc Xavier de Subirà Iglesias (Osor 1821 - Barcelona 1886) Noble i polític.